Cyclocross Zonhoven of Grote Prijs van Zonhoven (voorheen GP Telenet) is een veldritwedstrijd georganiseerd in het Belgische Zonhoven en maakt sinds 2020 deel uit van de Wereldbeker. De cyclocross staat bekend voor de kuil, een put waar de renners sinds 2023 driemaal per ronde induiken.

Erelijst

Mannen elite

Vrouwen elite

Externe link

 Officiële website